En electrònica: tecnologia de muntatge superficial
 En medicina: síndrome mielodisplàstica